Microchlamylla   è un genere di molluschi nudibranchi della famiglia Coryphellidae.

Tassonomia 
Il genere comprende le seguenti specie:
Microchlamylla amabilis ()
Microchlamylla gracilis ()

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Coryphellidae